Ел Претил има више значења:

 Ел Претил (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Претил (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Претил (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Претил (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Претил (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Претил (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику